Förlust kan syfta på:

 Förlust – inom ekonomi, om intäkter minus kostnader blir negativt, se vinst
 Dataförlust – oförutsedd förlust av data eller information
 Vinst-förlust – statistiska kategorier i baseboll
 Förlust (militär) – i militära sammanhang benämns soldater som dödats, sårats, tagits tillfånga eller är saknade efter ett slag som förluster (blandas ibland ihop med dödade)